

Patronyme 

 Tom Welling (1977-), acteur américain

Autres 
Le nom Welling peut désigner :
 Welling, un district du borough londonien de Bexley
 la ville allemande de Welling en Rhénanie-Palatinat
 Welling, annexe de Denting en Moselle.
 Welling, hameau canadien dans la province d'Alberta.